Утянка — название географическких объектов в России:

Населённые пункты 
 Утянка — село в Хабарском районе Алтайского края;
 Утянка — село в Доволенском районе Новосибирской области;

Водные объекты 
 Утянка — река в Качканарском городском округе Свердловской области, приток Выи;
 Утянка — река в Выгоничском районе Брянской области, приток Десны;
 Утянка — озеро у села Утянка Новосибирской области.

Примечания